Der Odds Ballklubb, kurz Odds BK, ist ein Fußballverein aus dem Bezirk Grenland in Norwegen. Der Klub wurde am 31. März 1894 gegründet, womit er der älteste noch aktive Fußballklub in Norwegen ist. Heimstätte ist die Skagerrak-Arena in Skien mit 11.767 Plätzen.

Mit zwölf Pokalsiegen ist der Odds BK der erfolgreichste Verein im norwegischen Pokalwettbewerb, wobei abgesehen vom Titelgewinn 2000 alle Pokalsiege bis spätestens 1931 zurückreichen. 1994 wurde die Grenland Football Aktiengesellschaft gegründet und man nannte den Verein in Odd Grenland BK um. Nach vielen Jahren in den unteren Spielklassen schaffte der Klub 1999 den Wiederaufstieg in die oberste norwegische Liga, die Eliteserien (bis 2016 Tippeligaen). Bis auf die Saison 2008 spielt Odds BK seitdem durchgehend in der ersten Liga.

In der Saison 2001/02 nahm der Verein aufgrund des Pokalsieges 2000 am UEFA-Pokal teil, scheiterte aber bereits in der ersten Runde unglücklich gegen Helsingborgs IF. 2015 gelang der bisher größte Erfolg auf internationaler Ebene mit dem Einzug in die Play-offs der UEFA Europa League 2015/16. Hier scheiterte der Klub an Borussia Dortmund. Aus der Begegnung vom 20. August 2015 stammt auch der Stadionrekord mit 12.436 Zuschauern.

Nach der Saison 2012 wurde der Verein von „Odd Grenland Ballklubb“ in „Odds BK“ umbenannt.

Erfolge 
 12× Norwegischer Pokalsieger: 1903, 1904, 1905, 1906, 1913, 1915, 1919, 1922, 1924, 1926, 1931, 2000

Europapokalbilanz

Bekannte Spieler 
  Nils Eriksen (1930–1939)
  Heinz Müller (2004)
  Olivier Occéan (2004–2005, 2015–2018)

Platzierungen

Weblinks 

 Offizielle Website
 Oddrane-Fanklub

Einzelnachweise 

Norwegischer Fußballverein
Gegründet 1894